Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2014 проводилось с 3 по 8 января 2014 в городе Лохья (Финляндия) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 10-й раз.

В первенстве принимало участие 14 мужских и 12 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Австрии, победившая в финале сборную Нидерландов. Бронзовые медали завоевала сборная Чехии, победившая в матче за 3-е место сборную Дании.

В женском турнире чемпионами стала (3-й раз в своей истории) сборная Италии, победившая в финале сборную Венгрии. Бронзовые медали завоевала сборная Англии, победившая в матче за 3-е место сборную Польши.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 7 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. По четыре лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд и играют между собой по круговой системе в один круг. По четыре лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в плей-офф

Группа B 

 Проходят в плей-офф
«W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК
 Официальный сайт чемпионата 
 Страница чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга

2014
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2014 году